Örsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Örsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (10,3 ha)
Stora Örsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (28,5 ha)
Örsjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (22,9 ha)
Örsjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (19,2 ha)
Örsjön (Abilds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Örsjön (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun och Svenljunga kommun,  (82,5 ha)
Örsjön (Hallaryds socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (4,02 km²)
Örsjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (71,6 ha)
Örsjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (21,2 ha)
Örsjön (Södra Hestra socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (1,28 km²)
Örsjösjön, Örsjösjön sjö utanför samhället i Nybro kommun,  (87 ha)
Örsjö, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun,  (7,23 ha)
Örsjöarna, sjö i Ulricehamns kommun, 
Örsjön, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun,  (32,3 ha)
Örsjön, Dalsland, sjö i Melleruds kommun,  (5,01 km²)
Örsjön, Uppland, sjö i Knivsta kommun och Norrtälje kommun,  (26,1 ha)
Lilla Örsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (9,44 ha)
Lilla Örsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (66,3 ha)
Norra Örsjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (6,35 ha)
Norra Örsjön (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (50,7 ha)
Stora Örsjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (63,7 ha)
Stora Örsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (43 ha)
Stora Örsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (1,4 km²)
Stora Örsjön (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (6,18 ha)
Södra Örsjön, sjö i Arvika kommun,  (93,3 ha)
Västra Örsjön, sjö i Hagfors kommun,  (28,7 ha)
Örsjön (Dalby socken, Värmland, 672172-134057), sjö i Torsby kommun,  (22,9 ha)
Örsjön (Dalby socken, Värmland, 673703-135385), sjö i Torsby kommun,  (60,5 ha)
Örsjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (27,2 ha)
Örsjön (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (7 km²)
Örsjön (Lima socken, Dalarna, 675704-135936), sjö i Malung-Sälens kommun,  (42 ha)
Örsjön (Lima socken, Dalarna, 677542-134165), sjö i Malung-Sälens kommun,  (46,5 ha)
Örsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (9,81 ha)
Örsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (29,5 ha)
Örsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (15,2 ha)
Örsjön (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (6,25 ha)

Se även
Örssjön, sjö i Västerviks kommun,  (19,9 ha)
Örsjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn